Blut und Gold steht für:

 Blut und Gold (Film), US-amerikanischer Spielfilm von George Sherman (1948)
 Blut und Gold (Roman), Roman von Anne Rice (2001)